Augusto Jung (Estância Velha, ) foi um industrial brasileiro.

Em 1892 mudou-se para Novo Hamburgo. Estabeleceu um comércio de chinelos, o primeiro da cidade, além de constituir um curtume e uma fábrica de calçados que, em 1907, empregava por volta de 50 operários. Sua produção era grande o suficiente para possibilitar a venda de seus produtos para Porto Alegre.

Também participava ativamente das atividades sociais e comunitárias da cidade, tendo exercido o cargo de vicepresidente
da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo por duas vezes.

Fonte de referência
SCHEMES, Claudia. Pedro Adams Filho: empreendedorismo, indústria calçadista e emancipação de Novo Hamburgo. Tese. PUCRS. Porto Alegre, 2006.

Industriais do Brasil
Naturais de Estância Velha
História de Novo Hamburgo
Empresários do Rio Grande do Sul
Brasileiros de ascendência alemã